Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Istanbul Open 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rumunsko-srbský pár Radu Albot a Dušan Lajović, jehož členové nestartovali společně. Lajović se rozhodl turnaje nezúčastnit. Spoluhráčem Albota se stal Illja Marčenko, s nímž skončil v úvodním kole na raketách nejvýše nasazených Dominica Inglota a Roberta Lindstedta.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený italsko-izraelský pár Flavio Cipolla a Dudi Sela, který ve finále zdolal argentinskou dvojici Andrés Molteni a Diego Schwartzman výsledkem 6–3, 5–7, [10–7]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Cipolla i Sela vybojovali premiérové tituly na okruhu ATP Tour.

Nasazení párů 
  Dominic Inglot /  Robert Lindstedt (čtvrtfinále, odstoupili)
  Nicholas Monroe /  Mate Pavić (1. kolo)
  'Guillermo Durán /  Máximo González
  Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Istanbul Open
ATP World Tour 2016
Tenis v Turecku v roce 2016